Тарбе́ев — тюркско-монгольская фамилия . Тарбе́евы — русский дворянский род.
 Тарбеев, Александр Владимирович (род. 1956) — дизайнер шрифта, преподаватель, профессор Московского государственного университета печати.
 Тарбеев, Пётр Петрович (1744—1810) — действительный тайный советник, сенатор.
 Тарбеев, Тимофей Никитич — воевода и стольник XVII века.
 Тарбеев, Юрий Васильевич (1931—2020) — учёный в области теоретической и прикладной метрологии, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.